Bear Head Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Head Mountain (Arizona)
 Bear Head Mountain (Arkansas)
 Bear Head Mountain (Wyoming)